Вола Вола има више значења:
 Округ Вола Вола (Вашингтон)
 Вола Вола (Вашингтон)